Вариво́да — українське прізвище. Відомі носії:

 Варивода Антін (1869—1936) — командант Легіону Українських Січових Стрільців; полковник Української Галицької Армії.
 Варивода Петро Семенович (1928—1996) — диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР, лауреат Шевченківської премії.

Українські прізвища